BYS peut faire référence à :
  ;
 , une maladie.

bys peut faire référence à :
 burak, une langue selon la norme ISO 639-3 des codes des langues.

Code IATA des aéroports